Rawa ist der Name folgender geografischer Objekte:

 Rawa Mazowiecka, Stadt in der Woiwodschaft Łódź, Polen
 Rawa (Fluss), Fluss in Polen
 Rawa-Ruska, Stadt in der Oblast Lemberg, Ukraine
 Stara Rawa, Ortschaft in der Gemeinde Nowy Kawęczyn, Woiwodschaft Łódź, Polen
 Rawa, Ortschaft in der Gemeinde Michów, Woiwodschaft Lublin, Polen
 Rawa (Insel), malaysische Insel
 Rawa (Irak), Stadt im Irak

RAWA steht als Abkürzung für:
 RAWA (Revolutionary Association of the Women of Afghanistan), afghanische Frauenrechtsorganisation

Siehe auch:
 Rava